Гризи Джавович Джавов (1916, кишлак Хуф, бекство Рушан, Бухарский эмират, Российская империя — ?) — советский и таджикский государственный деятель, первый секретарь Горно-Бадахшанского обкома Компартии Таджикистана (1961—1963).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1940 г. В 1951 г. окончил Партийную школу при ЦК КП(б) Таджикистана.

 1938—1942 гг. — учитель начальной школы (кишлак Хуф Горно-Бадахшанской автономной области),
 1942—1943 гг. — партийный организатор ЦК КП(б) Таджикистана колхоза «Аскари Сурх» (Рушанский район Горно-Бадахшанской автономной области),
 1943—1945 гг. — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Рушанского районного комитета КП(б) Таджикистана,
 1945—1947 гг. — заведующий организационно-инструкторским отделом Рушанского районного комитета КП(б) Таджикистана,
 1947—1949 гг. — секретарь Рушанского районного комитета КП(б) Таджикистана по кадрам,
 1951—1952 гг. — второй секретарь Шугнанского районного комитета КП(б) Таджикистана,
 1957—1961 гг. — председатель Горно-Бадахшанского исполнительного комитета областного совета депутатов,
 1961—1963 гг. — первый секретарь Горно-Бадахшанского областного комитета КП Таджикистана,
 1963—1968 гг. — директор совхоза «Муминабад» (Кулябский район Таджикской ССР),
 1968—1977 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров Таджикской ССР по труду,
 1977—1987 гг. — председатель Государственного комитета Совета Министров-Государственного комитета Таджикской ССР по труду.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва, Верховного Совета Таджикской ССР, членом ЦК КП Таджикистана.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами «Знак Почета», пятью медалями, двумя Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета.

Источники 
https://centrasia.org/person2.php?st=1362922051

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Первые секретари Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана
Председатели Горно-Бадахшанского облисполкома
Члены ЦК КП Таджикистана
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 11-го созыва